Натуральне число 535
 535 рік до нашої ери
 535 рік нашої ери